Kasia Kowalska – piosenkarka
 Katarzyna Kowalska – lekkoatletka